Big Buck Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Buck Lake (Arkansas)
 Big Buck Lake (Nebraska)
 Big Buck Lake (Wisconsin)